Efremova steht für:

 Efremova Island, Insel der Antarktis
 Lilia Efremova, Sportlerin

Siehe auch:
 Efrem
 Jefremow (Begriffsklärung)